De Hamel is een voormalig open veld in de Nederlandse plaats Venlo.

In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was gevormd als steil talud, om te verhinderen dat de vijand bij belegeringen met redelijk gemak de zuidelijke vestingwerken kon bereiken. Om dit nog verder te bemoeilijken was aan de toenmalige Hamelstraat een keerkade aangelegd. Ook moest het verhinderen dat de straat bij een hoog waterpeil van de Maas zou overstromen.

Mogelijk verwijst de naam naar een sluitboom die op deze plek heeft gestaan. Ook een verwijzing naar de middeleeuwse naam voor kade of loswal (Amer) kan de herkomst van de naam verklaren. Tegenwoordig is het een onderdeel van de waterkering.

Vestingwerk van Venlo